Кэррадайн, Кэррадин () — фамилия.

Из носителей фамилии наиболее известна семья американских актёров:

 Кэррадайн, Джон (1906—1988) — американский актёр
+ Арданелл Маккул, 1-я жена Джона Кэррадайна
  (род. 1933) — американский актёр, приёмный сын Джона Кэррадайна
 Кэррадайн, Дэвид (1936—2009) — американский актёр, сын Джона Кэррадайна
+ Соня Сорел, 2-я жена Джона Кэррадайна
 Кэррадайн, Кристофер (Крис; род. 1947) — американский архитектор и актёр, сын Джона Кэррадайна
 Кэррадайн, Кит (род. 1949) — американский актёр, режиссёр, певец, сын Джона Кэррадайна
 Плимптон, Марта (род. 1970) — американская актриса и певица, дочь Кита Кэррадайна
  (род. 1985) — американская актриса, дочь Кита Кэррадайна
 Кэррадайн, Роберт (род. 1954) — американский актёр, сын Джона Кэррадайна
 Кэррадайн, Эвер (род. 1974) — американская актриса, дочь Роберта Кэррадайна

Примечания